Johann Ochsenkopf ist der Name folgender Personen:

* Johann Ochsenkopf (Stifter) (auch Johan Ochsenkopff; † um 1560), deutscher Stifter 
 Johann Ochsenkopf (Verweser), deutscher Verweser und Schösser 
 Johann Ochsenkopf (Schultheiß) (1684–1754), deutscher Schultheiß